Альбе́рт Бори́сович Зайо́нц (26 декабря 1936, Москва — 28 марта 2014, там же) — российский гобоист и музыкальный педагог, солист Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения, лауреат международного конкурса, заслуженный артист РСФСР (1981).

Биография 
Родился в Москве в семье скрипача Бориса  Зайонца (1905—1963),  и Тамары Николаевны Зайонц (1910—1986), урождённой Рожковой, дочери главного инженера завода «Зингер» в Подольске. 

В 1956 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории по классу Михаила Иванова, в 1960 году — Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по классу Анатолия Петрова. Будучи студентом консерватории, он занял третье место на VI Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве.

В 1959 году работал солистом Комитета кинематографии СССР, в 1960—1961 годах — солистом симфонического оркестра Московской филармонии. В 1962 году он стал солистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения и проработал на этой должности более 30 лет. Будучи солистом БСО, Зайонц также играл в квинтете духовых инструментов камерного ансамбля Всесоюзного радио, в состав которого помимо него входили флейтист Александр Корнеев, кларнетист Владимир Тупикин, валторнист Борис Афанасьев и фаготист Владимир Власенко.

Об исполнительском мастерстве музыканта одобрительно отзывался народный артист СССР композитор Родион Щедрин: 

Воспитал троих сыновей. Старший сын Альберта Зайонца — дирижёр и виолончелист Дмитрий Яблонский.

Скончался 28 марта 2014 года после долгой болезни. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища.

Примечания

Литература 
 

Академические музыканты России
Академические музыканты СССР
Выпускники Московской консерватории
Музыканты Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского
Музыканты Академического симфонического оркестра Московской филармонии
Похороненные на Донском кладбище